«Большая новогодняя ночь» () — советский художественный фильм режиссёра Ады Неретниеце. Мелодрама по сценарию Эгонса Ливса, снятая на Рижской киностудии в  году.

Сюжет 
Трое друзей из Риги, вместо запланированной поездки на Домбай, едут во время отпуска в Заполярье. Любители экстремального отдыха, они игнорируют предупреждение турагента и самостоятельно отправляются на лыжную прогулку в тундру.

Неожиданно и резко испортилась погода. Имант отбился от товарищей, заблудился и едва не замёрз. Его нашла и выходила молодая женщина-ветеринар из ближайшего оленьего стойбища.

Несколько лет спустя, Имант — уже отец семейства, сидя с друзьями за праздничным столом, поднял бокал вина и с большой теплотой вспомнил своё давнишнее новогоднее приключение.

Персонажи 
Имант Калниньш — молодой инженер, работает на заводе, в цехе сборки микроавтобусов. В свободное время — гонщик багги. Самоуверенный человек, жёсткий и эгоистичный в общении с другими людьми.

Аншлав — лучший друг Иманта, похож на него, но несравненно мягче.

Линда — талантливый художник. Их отношения с Имантом затянулись. Он не решается сделать предложение и, даже после откровенного разговора перед поездкой в отпуск, не догадывается, что Линда ждёт ребёнка.

Арис — однокашник Линды по Академии художеств, сдружился с ребятами и проводит с ними свободное время.

Лайла — ветеринар на оленьем стойбище, недавно окончила учёбу и вернулась домой. Спасла Иманта от неминуемой смерти, полюбила его, но узнав, что в Риге его ждёт невеста, не задумываясь, рассталась с ним.

В ролях 
 Айварс Силиньш — Имант Калниньш
 Эсмералда Эрмале — Линда
 Жанна Керимтаева — Лайла
 Варис Ветра — Арис
 Янис Паукштелло — Аншлав, друг Иманта
 Паул Буткевич — гость с гитарой
 Петерис Лиепиньш — выпивший болельщик
 А. Хабаева — Наташа, сотрудник турбюро
В эпизодах:
 А. Богданович, Г. Виркава, М. Дозорцев, М. Звайгзне, В. Кимелис
 М. Майниеце, И. Саулите, Л. Тарасова, А. Хабаева

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Эгонс Ливс
 Режиссёр-постановщик: Ада Неретниеце
 Оператор-постановщик: Янис Мурниекс
 Композитор: Ромуалдс Калсонс
 Художник-постановщик: Василий Масс
 Режиссёр: Бирута Занде
 Оператор: Ивар Хофманис
 Ассистенты: Ю. Байк, Ю. Балтабол, А. Полищук, А. Дамбекалн
 Б. Лаце, В. Рождественская, Р. Эртнере
 Звукорежиссёр:
 Звукооператор: Гвидо Каупе
 Художник по костюмам: Э. Таленя
 Художник-гримёр: Э. Нориете
 Монтажёр: Л. Балиня
 Редактор: И. Черевичник
 Директор: Артур Балодис
 В фильме использованы картины художницы Аниты Крейтусе

Ссылки 
 О фильме на сайте ruskino.ru
 О фильме на сайте Рижской киностудии

Фильмы СССР 1978 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Новогодние фильмы СССР
Фильмы Рижской киностудии